Улица Сопина — украинский и крымский ойконим, образованный по фамилии Героя СССР Ильи Сопина.
 Улица Сопина — улица в Мелитополе.
 Улица Сопина — улица в Армянске.